

Persone
 Italico Perlini (1943) – avvocato e politico italiano
 Francesco Perlini (1961) – imprenditore e pilota di rally italiano
 Memè Perlini, pseudonimo di Amelio Perlini (1947-2017) – attore e regista italiano

Altro
 Perlini – azienda italiana del settore metameccanico